Émilie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Émilie est un prénom féminin antique, d'origine romaine (Aemilius, désignant typiquement l'appartenance à la gens Aemilia).

Variantes ou formes dérivées
Emily, Emie, Emilia, Emmie, Emy.

Émilie

Personnes portant le prénom Émilie 
 Pour voir toutes les pages commençant par Émilie, consulter la liste générée automatiquement pour Émilie.

Saintes chrétiennes 
Par ordre chronologique du décès :
 Émilie († vers 349 ou 370), ou Emmélie ou Eumélie, à Césarée de Cappadoce en Asie Mineure, mère de Saint Basile de Césarée, saint Grégoire de Nysse, saint Pierre de Sébaste, sainte Macrine et épouse de saint Basile l'Ancien ; fêtée le  ou le 30 mai avec son époux.
 Émilie Bicchieri († 1314), bienheureuse, moniale qui appartenait à la riche famille italienne des Borromeo ; fêtée le 3 mai. 
 Émilie Tavernier-Gamelin († 1851), fondatrice des sœurs de la Providence de Montréal ; fêtée le 24 septembre au Canada et le 23 septembre ailleurs. 
 Marie-Émilie de Rodat († 1852), fondatrice des sœurs de la sainte Famille de Villefranche ; fêtée le 19 septembre.
 Émilie de Villeneuve († 1854), fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Castres.
 Émilie de Vialar († 1856) fondatrice des sœurs de Saint-Joseph-de-l'Apparition ; fêtée le 24 août.
 Émilie d'Oultremont († 1878) fondatrice de la société de Marie-Réparatrice ; fêtée le 22 février.

Toponymie 
 L'Émilie est une région italienne.

Œuvres 
 Émilie est un opéra de Kaija Saariaho.
 Émilie Jolie est un conte musical de Philippe Chatel.
 Émilie est une série d'animation française.

Emily

Personnes portant le prénom Emily 
 Pour voir toutes les pages commençant par Emily, consulter la liste générée automatiquement pour Emily.

Œuvres 
 Emily, film (1976).
 Emily Prentiss, personnage de la série américaine Esprits criminels
 , personnage de bande dessinée.
 L’Exorcisme d’Emily Rose, film.
 Les Jeux de l’amour et de la guerre (), film.
 Emily, double épisode de la saison 5 de la série télévisée X-Files.
Emily in Paris, série (2020).
 Emily, film américano-britannique de Frances O'Connor sorti en 2022.

Organismes 
 , organisme de soutien politique démocrate américain.

Toponymes 
 Emily, ville du Minnesota, aux États-Unis.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français